Хальмеръяха:

Реки
 Хальмеръяха (приток Лимбяяхи)
 Хальмеръяха (приток Малого Таза)
 Хальмеръяха (приток Седэяхи)
 Хальмеръяха (приток Пангтабнадо-Хадуттэ)
 Хальмеръяха (приток Пурпе)
 Хальмеръяха (приток Пякупура)
 Хальмеръяха (приток Хадытаяхи)